Fans (Malcolm McLaren), studioalbum van Malcolm McLaren uit 1984
 Fans (Kings of Leon), single uit 2007
 Fans (televisieserie), Vlaamse tv-serie uit 2008
 Fans!, Nederlandse tv-serie (2009-2012)

Zie ook 
‘Fans’ is de meervoudsvorm van ‘Fan’.